Il doppio dell'ATP Volvo International 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cyril Suk e Daniel Vacek erano i detentori del titolo ma hanno perso nel 1º turno contro Alex O'Brien e Sandon Stolle.

Grant Connell e Patrick Galbraith hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Jacco Eltingh e Paul Haarhuis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (quarti di finale) 
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno) 
 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (primo turno) 
 Mike Bauer /  Sébastien Lareau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1994
ATP Tour 1994